Église rouge peut faire référence à plusieurs églises dans le monde dont : 
 Notre-Dame-de-l'Assomption de Neuchâtel, surnommée « église rouge » (Suisse) ;
 Église rouge, dans la province d'Aksaray (Turquie) ;
 Église rouge, dans l'oblast de Plovdiv (Bulgarie).
 Église rouge à Tzoumerka, dans l'Arta (district régional) (Grèce).

Eglise rouge